Svenska mästerskapet i fotboll 1917 vanns av Djurgårdens IF efter en finalseger mot AIK med 3-1 på Stockholms stadion i Stockholm den 11 oktober 1917. Detta var Djurgårdens IF:s tredje SM-guld.

Spelträd

Kval

Kvalomgång 1

Kvalomgång 2

Slutomgång

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Noteringar

Källor

1917 i Sverige
Fotbollssäsongen 1917
1917